Senua’s Saga: Hellblade II — находящаяся в разработке компьютерная игра в жанре action-adventure, разрабатываемая Ninja Theory и издаваемая Xbox Game Studios. Является прямым продолжением игры Hellblade: Senua’s Sacrifice, вышедшей в 2017 году. Игра была анонсирована во время The Game Awards 2019 для приставок нового поколения Xbox Series X/S и Windows.

Сеттинг 
23 июня во время Xbox Game Showcase стало известно что Hellblade II покажет своё виденье шаманизма, а основным местом действия станет Исландия.

Разработка 

Senua's Saga: Hellblade II была официально анонсирована 13 декабря 2019 года в рамках церемонии награждения The Game Awards 2019. Игра разрабатывается на новейшем игровом движке Unreal Engine 5 и будет использовать передовые технологии, доступные для Xbox Series X/S и ПК. По словам Главы Xbox Фила Спенсера, показанные кадры из первого трейлера были полностью записаны на движке игры. Проект разрабатывается эксклюзивно для игровых платформ Xbox Series X/S и Windows. По состоянию на декабрь 2019 года игра находилась на ранней стадии разработки без ориентировочной даты выхода. За музыкальное сопровождение игры отвечает группа Heilung.

Примечания

Ссылки 

Компьютерные игры, изданные Xbox Game Studios
Компьютерные игры на основе скандинавской мифологии
Игры на движке Unreal Engine
Action-adventure
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Игры для Windows
Игры для Xbox Series X/S
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Компьютерные игры, разработанные в Великобритании
Продолжения компьютерных игр